Aljochina ist der Familienname folgender Personen:
 Marija Wladimirowna Aljochina (* 1988), russische Künstlerin und Aktivistin
 Nadeschda Wladimirowna Aljochina (* 1978), russische Dreispringerin